The Red Shoes est le titre original du film britannique Les Chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger (1948) ;
The Red Shoes est un  album de Kate Bush (1993) ;
 est un film sud-coréen de Kim Yong-gyun (2005).
Nico and the Red Shoes est le nom d'un groupe musical camerounais